Figuracja w muzyce
 Figuracja – ukazanie w sztuce postaci ludzkich lub zwierzęcych, zob. figuratywizm